Ostin ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Stöger-Ostin (1874–1965), deutscher Autor
 Mo Ostin (1927–2022), US-amerikanischer Musikproduzent, Leiter von Warner Bros. Records

Ostin ist ein Ortsteil von Gmund am Tegernsee und war bis zur Umbenennung am 14. Juni 1926 in Gmund am Tegernsee der Name der Gemeinde.